La  coupe de Suisse a lieu entre le  et le . La compétition s'achève par une finale entre le FC Bâle et le FC Sion. Le club valaisan s'impose 3-0 dans l'antre bâlois de Saint-Jacques, ce qui leur permet de remporter leur treizième finale en autant de participations.

La formule

Clubs participants 
64 équipes participent à la coupe de Suisse, dont les équipes de Super League (9 équipes, le FC Vaduz ne participant pas à la Coupe de Suisse), Challenge League (10 équipes), des équipes de Promotion League (9 équipes),  (13 équipes),  interrégionale (9 équipes),  (12 équipes), et  (2 équipes).

Résultats

Premier tour 
Le premier tour ( de finale) s'est disputé les 23 et 

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|}

Deuxième tour 
Le deuxième tour ( de finale) s'est disputé du 19 au .

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|}

Troisième tour 
Le troisième tour ( de finale) s'est disputé du  au .

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|}

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Synthèse

Nombre d'équipes par division et par tour

Tableau final 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Suisse de football 2014-2015

2014-2015
Coupe M
Suisse M